Jetronic je registrirano ime za tehnologiju ubrizgavanja goriva za benzinske motore. Razvila ga je njemačka tvrtka Robert Bosch GmbH.

K-Jetronic

Ovo je mehanički sustav ubrizgavanja goriva.

L-Jetronic

Ovo je elektronski sustav ubrizgavanja goriva. Iznos mjerenja goriva ovisi o količini usisanog zraka, koji se mjeri elektroničkim putem.

Automobili

Dijelovi vozila